Wołujki (ukr. Волуйки) – wieś na Ukrainie w rejonie buskim obwodu lwowskiego.

Historia 
Dawniej część Oleska.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rejon buski
Wsie w obwodzie lwowskim